
Ла́тимер () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Латимер, Айви (род. 1994) — австралийская актриса
 Латимер, Хью (ок. 1485—1555) — английский религиозный деятель
 Латимер, Эндрю (род. 1947) — британский рок-музыкант

Составная фамилия 
 Куртене-Латимер, Марджори (1907—2004) — южноафриканский натуралист и музейный работник, обнаружившая в 1938 году ныне живущую латимерию

Топоним 
 Латимер — административно-территориальный округ в штате Оклахома (США)

См. также 
 Латимерия

Примечания